Patricia Maria Țig era la detentrice del torneo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Sorana Cîrstea ha battuto Elise Mertens con il punteggio di 6-1, 7-63.

Teste di serie 

  Elise Mertens (finale)
  Petra Martić (primo turno)
  Veronika Kudermetova (semifinale)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)

  Barbora Krejčíková (secondo turno) 
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno) 
  Zheng Saisai (ritirata) 
  Wang Qiang (secondo turno)

Wildcard 

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Ana Konjuh (quarti di finale)

<li>  Elise Mertens (finale)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)

Qualificate 

  Tereza Mrdeža (primo turno)
  Kamilla Rachimova (primo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)

  Anastasija Gasanova (primo turno) 
  Nuria Párrizas Díaz (primo turno) 
  Lara Arruabarrena (primo turno)

Lucky loser 
  Barbara Haas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2021